Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Nederlandse artiest Golden Earring.

Albums 

|-
|align="left"|Just Ear-rings *||1965||-||||||
|-
|align="left"|Winter-Harvest *||1967||-||||||
|-
|align="left"|Greatest Hits *||1968||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Miracle Mirror *||1968||-||||||
|-
|align="left"|On the Double *||1969||12-04-1969||6||19|||
|-
|align="left"|Eight Miles High||1969||06-12-1969||5||13|||
|-
|align="left"|Golden Earring||1970||05-09-1970||1(6wk)||13||
|-
|align="left"|Greatest Hits, vol. 2||1971||07-08-1971||39||5|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Seven Tears||1971||11-09-1971||1(5wk)||10|||
|-
|align="left"|Together||1972||24-06-1972||6||5||
|-
|align="left"|Moontan||1973||08-09-1973||1(1wk)||10||
|-
|align="left"|Switch||1975||15-3-1975||1(1wk)||11||
|-
|align="left"|The Best Of Golden Earring - 10 Years 20 Hits||1975||16-08-1975||1(1wk)||9|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|To the Hilt||1976||14-02-1976||3||7|||
|-
|align="left"|Contraband||1976||11-12-1976||10||6|||
|-
|align="left"|Live||1977||20-08-1977||1(1wk)||13|| Livealbum
|-
|align="left"|Grab It for a Second||1978||23-09-1978||13||8||
|-
|align="left"|No Promises...No Debts||1979||14-07-1979||2||9||
|-
|align="left"|Prisoner of the Night||1980||04-10-1980||7||7|||
|-
|align="left"|2nd Live||1981||23-05-1981||2||14|| Livealbum
|-
|align="left"|Golden Earring's Greatest Hits 3||1981||26-09-1981||23||5||Verzamelalbum
|-
|align="left"|Cut||1982||18-09-1982||1(1wk)||15||
|-
|align="left"|N.E.W.S.||1984||03-03-1984||1(2wk)||22|||
|-
|align="left"|Something Heavy Going Down||1984||01-12-1984||26||6||| Livealbum
|-
|align="left"|Live & Pictured||1984||-||-||-||| Livealbum / Picturedisc
|-
|align="left"|The Hole||1986||17-05-1986||5||16|
|-
|align="left"|The Very Best of 1965-1988||1988||26-03-1988||4||16|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Very Best of 1976-1988 Volume 2||1988||02-04-1988||19||10|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Keeper of the Flame||1989||13-05-1989||11||15||
|-
|align="left"|Bloody Buccaneers||1991||04-05-1991||3||19||
|-
|align="left"|The Complete Single Collection||1992||14-03-1992||6||15|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Naked Truth||1992||21-11-1992||2||113|| Livealbum / 3× Platina
|-
|align="left"|Face It||1994||12-11-1994||6||15||
|-
|align="left"|Love Sweat||1995||16-12-1995||17||15||
|-
|align="left"|Naked II||1997||27-09-1997||2||38||| Livealbum
|-
|align="left"|The Complete Naked Truth||1998||04-04-1998||6||61|| Livealbum
|-
|align="left"|Paradise in Distress||12-04-1999||03-04-1999||5||14||
|-
|align="left"|Last Blast of the Century||1999||15-01-2000||4||16|| Livealbum
|-
|align="left"|The Devil Made Us Do It - 35 years||22-09-2000||11-11-2000||2||53|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Fully Naked||2000||24-02-2001||92||5|| Livealbum
|-
|align="left"|Millbrook U.S.A.||02-03-2003||01-03-2003||2||12||
|-
|align="left"|Naked III - Live at the Panama||25-02-2005||05-03-2005||3||17|| Livealbum
|-
|align="left"|Collected||03-04-2009||11-04-2009||14||28|| Verzamelabum
|-
|align="left"|From Heaven From Hell||02-03-2012||10-03-2012||85||1||
|-
|align="left"|Tits 'n Ass||11-05-2012||19-05-2012||1(2wk)||29||Goud
|-
|align="left"|The Golden Years Of Dutch Pop Music *||2015||04-04-2015||95||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|50 Years Anniversary Album||2015||21-11-2015||26||9|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Hague [ep]||04-12-2015||12-12-2015||5||10|| Minialbum
|-
|align="left"|The Hague / Five Zero||2016||02-07-2016||9||5|| Minialbum + dvd
|-
|align="left"|Complete Studio Recordings||2017||25-02-2017||13||1|| Verzamelalbum
|}

|-
|align="left"|Tits 'n Ass||2012||19-05-2012||55||14||
|-
|align="left"|Collected||2012||08-09-2012||27||14||
|-
|align="left"|50 Years Anniversary Album||2015||21-11-2015||99||5|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Hague [ep]||2015||12-12-2015||94||2|| Minialbum
|-
|align="left"|The Hague / Five Zero||2016||02-07-2016||128||2|| Minialbum + dvd
|-
|align="left"|Complete Studio Recordings||2017||25-02-2017||82||1|| Verzamelalbum
|}

Singles 

|-
|align="left"|Please go *||1965||25-09-1965||10||20|| Nr. 8 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|That day *||1966||29-01-1966||2||15|| Nr. 2 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|If you leave me *||1966||14-05-1966||9||10|| Nr. 8 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Daddy buy me a girl *||1966||10-09-1966||12||10|| Nr. 15 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Don't run too far *||1966||12-11-1966||14||8|| Nr. 19 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|In my house *||1967||01-04-1967||10||10|| Nr. 10 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Sound of the screaming day *||1967||22-07-1967||4||13|| Nr. 4 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Together we live together we love *||1967||28-10-1967||6||8|| Nr. 5 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|I've just lost somebody *||1968||06-04-1968||7||8|| Nr. 8 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Dong-dong-diki-digi-dong *||1968||27-07-1968||1(1wk)||13|| Nr. 1 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Just a little bit of peace in my heart *||1968||16-11-1968||2||10|| Nr. 3 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Where will I be *||1969||28-06-1969||7||8|| Nr. 7 in de Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|Another 45 miles||1969||13-12-1969||3||9|| Nr. 3 in Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|Back home||1970||18-07-1970||1(5wk)||20|| Nr. 1 in de Hilversum 3 Top 30 /Nr. 1 in jaarlijst van de Hilversum 3 Top 100 van 1970
|-
|align="left"|Holy holy life||1971||06-02-1971||5||9|| Nr. 3 in de Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|She flies on strange wings||1971||02-10-1971||4||11|| Nr. 4 in de Daverende 30 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Buddy Joe||1972||13-05-1972||4||9|| Nr. 3 in de  Daverende 30
|-
|align="left"|Stand by me||1972||23-09-1972||10||7|| Nr. 8 in de  Daverende 30
|-
|align="left"|Radar love||1973||25-08-1973||1(3wk)||13|| Nr. 1 in de  Daverende 30
|-
|align="left"|Instant poetry||1974||27-04-1974||3||9|| Nr. 3 in de  Daverende 30 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Ce soir||1975||01-03-1975||5||8|| Nr. 6 in de Nationale Hitparade/ Alarmschijf
|-
|align="left"|Sleepwalkin||1976||24-01-1976||5||8|| Nr. 7 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|To the hilt||1976||15-05-1976||Tip.Nr.16||-||
|-
|align="left"|Bombay||1976||11-12-1976||7||9|| Nr. 7 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Just like Vince Taylor / Radar love (Live)||1977||01-10-1977||30||4|| Nr. 30 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Movin' down life||1978||14-10-1978||27||7|| Nr.20 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Weekend love||1979||02-06-1979||3||13|| Nr. 4 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|I do rock-'n-roll||1979||15-12-1979||29||5|| Nr. 18 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Long blond animal||1980||20-09-1980||19||7|| Nr. 15 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|No for an answer||1980||29-11-1980||Tip.Nr.2||-|| Nr. 36 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Slow down||1981||13-06-1981||Tip.Nr.19||-|| 2 weken in de Tip 30
|-
|align="left"|Twilight zone||1982||28-08-1982||1(2wk)||10|| Nr. 2 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|The devil made me do it||1982||25-12-1982||16||7|| Nr. 15 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|When the lady smiles||1984||11-02-1984||1(2wk)||10|| Nr. 1 in de Nationale Hitparade 100
|-
|align="left"|Clear night moonlight||1984||21-04-1984||11||6|| Nr. 6 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|N.E.W.S.||1984||16-06-1984||Tip.Nr.8||-|| Nr. 48 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Something heavy going down||1984||01-12-1984||33||3|| Nr. 22 in de Mationale Hitparade
|-
|align="left"|Quiet eyes||1986||03-05-1986||9||8|| Nr. 9 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Radio 3
|-
|align="left"|Why do I||1986||02-08-1986||Tip.Nr.4||-|| Nr. 37 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|They dance||1986||20-12-1986||Tip.Nr.16||-|| Nr.7 in de Tip 20
|-
|align="left"|My killer, my shadow||1988||12-03-1988||24||5|| Nr. 31 in de Nationale Hitparade Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3
|-
|align="left"|Turn the world around||1989||22-04-1989||10||8|| Nr. 8 in de Nationale Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3
|-
|align="left"|Distant love||1989||-|||||| Nr. 73 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Going to the run||1991||20-04-1991||3||10|| Nr. 4 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Temporary madness||1991||10-08-1991||26||3|| Nr. 32 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Pouring my heart out again||1991||23-11-1991||Tip.Nr.10||-|| Nr. 51 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|I can't sleep without you (Live)||1992||21-11-1992||21||5|| Nr. 29 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Another 45 miles (Live)||1993||06-03-1993||25||5|| Nr. 23 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Long blond animal (Live)||1993||10-07-1993||30||4|| Nr. 23 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|As long as the wind blows (Live)||1993||20-11-1993||34||3|| Nr. 30 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Hold me now||1994||29-10-1994||11||7|| Nr. 12 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Johnny make believe||1995||14-01-1995||Tip.Nr.11||-|| Nr. 43 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Angel||1995||29-04-1995||Tip.Nr.12||-|| Nr.5 in de megaTip 30
|-
|align="left"|This wheel's on fire||1996||03-02-1996||Tip.Nr.10||-|| Nr.9 in de Mega Tip 30
|-
|align="left"|Burning Stuntman||1997||30-08-1997||19||4|| Nr. 26 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|The devil made me do it (Live)||1998||17-01-1998||Tip.Nr.3||-|| Nr. 62 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Paradise in distress||1999||13-03-1999||24||3|| Nr. 29 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Whisper in a crowd||1999||14-08-1999||Tip.Nr.7||-|| Nr. 74 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Miles away from nowhere||2000||-|||||| Nr. 79 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Yes! We're on fire||2000||-|||||| Nr. 55 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Albino moon||2003||15-02-2003||31||3|| Nr. 16 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|A sound I never heard||2003||-|||||| Nr. 50 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|I've just lost somebody (Live)||2005||19-02-2005||13||4|| Nr. 5 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Angel (Live)||2005||28-05-2005||Tip.Nr.11||-|| Nr. 18 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Still got the keys to my first Cadillac||2012||-|||||| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Je Regrette||04-12-2015||-||||||
|-
|align="left"|Say When||2019||-||||||
|}

|-
|align="left"|Dong-dong-diki-digi-dong *||1968||17-09-1968||15||6||
|-
|align="left"|Back home||1970||22-08-1970||2||14|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Holy holy life||1971||13-02-1971||12||6|| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Buddy Joe||1972||27-05-1972||5||11|| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Radar love||1973||15-09-1973||6||13|| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Instant poetry||1974||19-05-1974||13||6|| Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Ce soir||1975||15-03-1975||20||5|| Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Sleepwalkin||1976||21-02-1976||24||1|| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Bombay||1976||25-12-1976||11||9|| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Movin' down life||1978||-|||||| Nr. 26 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Weekend love||1979||07-07-1979||10||7|| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Long blond animal||1980||11-10-1980||20||5|| Nr. 14 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Twilight zone||1982||18-09-1982||5||10|| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|The devil made me do it||1983||29-01-1983||24||3|| Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|When the lady smiles||1984||18-02-1984||1||10|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Clear night moonlight||1984||28-04-1984||13||5|| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Something heavy going down||1984||18-12-1984||40||1||
|-
|align="left"|Turn the world around||1989||27-05-1989||33||1|| Nr. 26 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Going to the run||1991||01-06-1991||42||2|| Nr. 27 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|What do I know about love||2012||25-08-2012||tip89||||
|}

 Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|Another 45 miles||-||-||227||350||262||276||211||202||287||237||227||209||237||221||247||311||301||231||234||230||259||330||95||198
|-
|align="left"|Back home||610||476||585||868||604||766||564||627||845||655||810||719||1011||734||995||1140||1302||1235||1291||1550||1318||1432||694||1281
|-
|align="left"|Bombay||-||707||-||1420||1289||1236||1457||1237||1354||1325||1627||1622||1456||1471||1598||1904||1882||1826||1946||-||1972||-||1289||1959
|-
|align="left"|Buddy Joe||1338||1420||1317||1660||1559||1904||1945||1747||1918||1734||1875||1954||-||1922||-||-||-||-||-||-||-||-||1460||-
|-
|align="left"|Dong-dong-diki-digi-dong*||-||1550||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Going to the run||-||-||-||-||-||-||-||-||702||-||703||696||648||536||471||553||564||592||529||689||603||641||283||451
|-
|align="left"|Hold me now||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1777||1836||1867||-||-||-||-||-||-||-||716||1502
|-
|align="left"|Holy holy life||-||1497||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|I can't sleep without you (live)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1281||1332
|-
|align="left"|I've just lost somebody*||-||-||-||-||-||-||799||616||842||1075||952||1041||1025||1437||1300||1498||1587||1865||1812||-||1963||-||1046||1866
|-
|align="left"|Johnny make believe||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1500||-
|-
|align="left"|Just a little bit of peace in my heart*||254||225||361||218||245||272||257||273||436||282||323||353||392||549||419||517||598||631||685||852||711||859||216||491
|-
|align="left"|Long blond animal||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||694||571||533||313||464
|-
|align="left"|Please go*||-||-||1868||1766||1639||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Radar love||23||21||21||27||27||12||13||16||23||17||24||16||18||18||24||26||31||22||21||27||23||33||6||15
|-
|align="left"|She flies on strange wings||-||374||326'''||334||361||490||473||414||657||460||570||617||574||709||656||711||823||967||926||1200||1017||1229||478||887
|-
|align="left"|Sleepwalkin||-||1632||-||-||-||-||-||-||1928||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Sound of the screaming day*||661||896||1075||799||1175||1087||897||981||1425||1079||1075||1024||1160||1766||1371||1513||1737||1695||1964||-||1809||1985||1119||1814
|-
|align="left"|That day*||1181||1193||1697||1504||1758||1886||1744||1754||-||1912||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|The devil made me do it||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1109||1588
|-
|align="left"|Twilight zone||155||118||117||141||174||160||171||178||240||167||289||277||259||341||305||365||371||324||306||358||260||295||112||186
|-
|align="left"|Weekend love||-||979||795||1181||1303||1037||1369||1144||1345||1203||1522||1582||1444||1714||1552||1539||1794||1545||1834||1892||1695||1652||746||1319
|-
|align="left"|When the lady smiles||43||52||84||89||98||96||81||111||165||109||136||135||138||177||146||161||161||115||119||142||118||115||53||114
|}

Met * uitgebracht als The Golden Earrings''

Dvd's 

Golden Earring